Chase är ett förnamn och efternamn.

Personer med efternamnet
 Annabeth Chase, fiktiv gestalt
 Barrie Chase (född 1933), amerikansk skådespelare och dansare
 Bill Chase (1934–1974), amerikansk trumpetare
 Charley Chase (1893–1940), amerikansk filmkomiker, regissör och sångare
 Chevy Chase (född 1943), amerikansk skådespelare, komiker och författare
 Cordelia Chase, fiktiv getalt
 Daveigh Chase (född 1990), amerikansk skådespelerska och sångare
 David Chase (född 1945), amerikansk tv-producent, manusförfattare och regissör
 Dudley Chase (1771–1846), amerikansk jurist och politiker
 Elizabeth Chase (1950–2018), zimbabwisk landhockeyspelare
 Ilka Chase (1905–1978), amerikansk skådespelare, författare och programledare i radio
 Jessica Chase (född 1978), kanadensisk konstsimmare
 John Chase (1906–1994), amerikansk ishockeyspelare
 Kelly Chase (född 1967),  kanadensisk före detta professionell ishockeyforward
 Margaret Chase Smith (1897–1995), amerikansk politiker, republikan, kongressprepresentant och senator för Maine
 Mark Wayne Chase (född 1951), USA-född brittisk botaniker
 Mary Agnes Chase (1869–1963), amerikansk botanist
 Chase Reynolds (född 1987), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Qiana Chase (född 1981), amerikansk fotomodell
 Richard Chase (1950–1980), amerikansk seriemördare, kannibal och nekrofil
 Salmon P. Chase (1808–1873), amerikansk jurist och politiker

 William Chase (1849–1915), amerikansk konstnär

Personer med förnamnet
 Chase N. Cashe (1987–), en amerikansk musikproducent
 Chase Sherman (1989–), en amerikansk MMA-utövare